В данной статье представлена примерная численность езидов, которые преимущественно проживают в Ираке, в районах Найнавы и Дахука. 

Езиды — этнографическая группа курдов, представители которой, исповедуют религию езидизм. В преданиях религия именуется как «Шарфадин».

Общая численность — более 847 970 человек. Язык — курдский (севернокурдский диалект) и языки стран проживания. Самоназвание — эзди.

Езидский тарикат и собственно община были созданы XII веке суфиями, которые проповедовали курдские племена Центрального Курдистана.

См. также 
 Численность курдов
 Курдистан
 Курды

Примечания 

Езиды